Жанама () — село в Алакольском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Жанаминского сельского округа. Код КАТО — 193451100.

Население 
В 1999 году население села составляло 1526 человек (785 мужчин и 741 женщина). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 924 человека (460 мужчин и 464 женщины).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Алакольского района